Бишвиллер:

 Бишвиллер — город во Франции.
 Бишвиллер — кантон во Франции, в департаменте Нижний Рейн в регионе Эльзас в округе Агно.